Jakub Kowalski (ur. 1985) – polski polityk i samorządowiec
 Jakub Kowalski (ur. 1987) – polski piłkarz